Fuyu kan syfta på:

 Fuyu, Qiqihar
 Fuyu, Songyuan
 Fuyu (häradshuvudort)
 Fuyu (ort)
 Fuyu (häradshuvudort i Kina, Anhui Sheng, lat 30,15, long 116,12)
 Fuyuspråken 

WP:Projekt Kina